De Grand Prix-wegrace van Valencia 2013 was de achttiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 10 november 2013 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Marc Márquez werd gekroond tot MotoGP-kampioen, waarmee hij de eerste rookie werd sinds Kenny Roberts in 1978 die de titel behaalde.

Maverick Viñales werd gekroond tot Moto3-kampioen in de laatste bocht van de race na een gevecht met zijn grootste rivaal Álex Rins.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Eindstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Valencia